Breitenbrunnbach und Breitenbrunngraben sind Gewässernamen:

 Breitenbrunnbach (Muglbach), linker Zufluss des Muglbachs vor  Ernestgrün, Markt Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Breitenbrunnbach (Muckenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Mueckenbachs (zum Hungermühlbachs, zum Röhrnachmühlbach, zur Mitternacher Ohe) bis vor der Winkelmühle von Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern 

 Breitenbrunngraben (Schüpfbach), linker Zufluss des Schüpfbachs im Wald Heckfelder Ahorn, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Breitbrunnenbach